

Cinema 
Pepper – cortometraggio del 1929 prodotto dalla British Sound Film Productions
 Pepper – film statunitense del 1936 diretto da James Tinling
Pepper – cortometraggio del 1997 diretto da Amanda Jane
Matt Ruggles – cortometraggio del 2002 diretto da Matt Ruggles

Musica 
 Pepper – gruppo musicale statunitense
 Pepper – singolo dei Butthole Surfers del 1996

Personaggi immaginari 
 Pepper – personaggio di Annie
 Pepper – personaggio di Horseland
 Pepper – personaggio di Lamù
 Pepper Potts – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Floyd Pepper – personaggio dei Muppet

Altro 
 Pepper – nome proprio di persona femminile
 Barry Pepper – attore canadese
 Pepper – componente casuale usato per aumentare la sicurezza dell’hash di una stringa crittografata
 Pepper (Robot)  – robot